Лак ( — озеро, ) — административный регион в Республике Чад. Своё название он получил от озера Чад, занимающего значительную часть его площади.
 Административный центр — город Бол.
 Площадь — , население —

География 
Регион Лак расположен на крайнем западе Чада. Территориально Лак соответствует прежней префектуре Лак. На севере граничит с регионом Канем, на юге с регионом Хаджер-Ламис. С запада и юго-запада простирается озеро Чад; здесь смыкаются государственные границы Чада с Нигером, Нигерией и Камеруном.

Население 
Наиболее крупные этносы, населяющие регион — канембу (66 % от общего числа жителей) и будума (18 %).

Административное деление 
В административном отношении Лак разделён на 2 департамента: Мамди (состоит из 5 супрефектур: Бол, Бага-Сола, Дабуа, Кангалом и Лива) и Вайи (3 подпрефектуры: Нгури, Дум-Дум и Кулудия).

Населённые пункты 
 Гум
 Каалом
 Карага
 Картчия
 Кискава
 Кудугу
 Курлом
 Маяла
 Меди-Кура
 Нгелеа
 Чингам

Ссылки 
 World Gazetteer 

Регионы Чада